Popychacz dźwigniowy stosuje się w przypadku nieosiowego umieszczenia wałka rozrządu z laską popychacza lub zaworem. Popychacz dźwigniowy współpracuje z krzywką wałka rozrządu za pośrednictwem płaskiej lub wypukłej powierzchni, bądź za pośrednictwem rolki. Zaletą tych popychaczy jest możliwość dowolnego przesunięcia osadzenia wałka rozrządu względem osi zaworu lub laski popychacza.

Układ rozrządu